Lindeman est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bert-Jan Lindeman (1989-), coureur cycliste néerlandais ;
 Raymond Lindeman (1915-1942), écologiste américain, spécialiste de l'.

Divers 
 , deux lois en écologie et en linguistique historique.

Patronyme germanique
Patronyme suédois
Patronyme néerlandais